

Фамилия 
 Гут, Алан Харви (род. 1947) — американский физик.
 Гут, Бенно Вальтер (1897—1970) — швейцарский куриальный кардинал, бенедиктинец.
 Гут, Вернер (род. 1944) — немецкий экономист.
 Гут, Гудрун (урождённая Гудрун Бредеманн; род. 1957) — немецкая певица, электронный музыкант.
 Гут, Жан Батист (1855—1922) — французский художник.
 Гут, Збигнев (1948—2010) — польский футболист, защитник.
 Гут, Карел (1927—2014) — чехословацкий хоккеист и тренер.
 Гут, Карел (, 1883—1943) — чешский археолог и историк искусств.
 Гут, Лара () — швейцарская горнолыжница, двукратная вице-чемпионка мира.
 Гут, Фортунат Фердинандович (1861— после 1935) — известный сибирский архитектор.

Топоним 
 Гут — село в Береговском районе Закарпатской области Украины.

Аббревиатура 
 ГУТ — гамма-установка терапевтическая
 ГУТ — гидрофицированный подборщик-укладчик тюков
 ГУТ или Главтоп — Главное управление по топливу или Главное управление топливной промышленности
 ГУТ — Главное управление торговли
 ГУТ — Главное управление тыла
 ГУТ или ГУТ КНР — Государственное управление по делам туризма, КНР
 ГУТ — грунт укреплённый техногенный
 ГУТ — гусеничный универсальный тягач
 ГУТ — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М. А. Бонч-Бруевича

См. также 
 Гутт